Tepebaşı ist der Name zahlreicher Orte in der Türkei:

 Tepebaşı (Eskişehir), ein Landkreis der Provinz Eskişehir und ein Bezirk der Provinzhauptstadt

 Tepebaşı (Bafra), ein Dorf im Landkreis Bafra der Provinz Samsun
 Tepebaşı (Bingöl), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Bingöl
 Tepebaşı (Dicle), ein Dorf im Landkreis Dicle der Provinz Diyarbakır
 Tepebaşı (Elbistan), ein Dorf im Landkreis Elbistan der Provinz Kahramanmaraş
 Tepebaşı (Ermenek), ein Dorf im Landkreis Ermenek der Provinz Karaman
 Tepebaşı (Göynük), ein Dorf im Landkreis Göynük der Provinz Bolu
 Tepebaşı (Güneysu), ein Dorf im Landkreis Güneysu der Provinz Rize
 Tepebaşı (Hasankeyf), ein Dorf im Landkreis Hasankeyf der Provinz Batman
 Tepebaşı (Şavşat), ein Dorf im Landkreis Şavşat der Provinz Artvin
 Tepebaşı (Tercan), ein Dorf im Landkreis Tercan der Provinz Erzincan

 Tepebaşı (Istanbul), ein Stadtteil von Istanbul